Dantan är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Antoine Laurent Dantan (1798–1878), fransk bildhuggare
 Édouard Joseph Dantan (1846–1897), fransk målare
 Jean-Pierre Dantan (1800–1869), fransk bildhuggare

Franska efternamn